Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1932/33 gewann der FSV Frankfurt. Der Mainbezirksmeister sicherte sich in der süddeutschen Endrunde erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Meistertitel. Für die anschließende Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft 1932/33 war neben dem FSV Frankfurt auch Vizemeister SV 1860 München sowie Eintracht Frankfurt qualifiziert. Der FSV schied hier im Viertelfinale, 1860 und die Eintracht im Halbfinale aus.

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten hatte in diesem Jahr auch für den Sport tiefgreifende Veränderungen zur Folge. Die regionalen Fußballverbände lösten sich auf Druck der neuen Machthaber auf, der Süddeutsche Fußball-Verband fasste den entsprechenden formalen Beschluss am 6. August 1933. An die Stelle der Bezirksklassen traten zur Spielzeit 1933/34 deutschlandweit 16 Gauligen als höchste Spielklassen. Eine süddeutsche Fußballmeisterschaft wurde in der bisherigen Form nicht mehr ausgetragen, die Gauliga-Meister waren direkt für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in Süddeutschland mit der Oberliga Süd (ab November 1945) eine eingleisige höchste Fußballliga für die Länder Hessen, Württemberg-Baden und Bayern geschaffen, für den südwestlichen Raum die Oberliga Südwest (ab Januar 1946).

Modus 
80 Mannschaften Süddeutschlands waren in vier Bezirksligen zu je zwei Staffeln à 10 Mannschaften eingeteilt. Für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich der Meister und der Vizemeister der acht Staffeln. Durch die Einführung der Gauligen war die Anzahl der Mannschaften, die in der Folgesaison zweitklassig spielen mussten, von Region zu Region sehr unterschiedlich.

Bezirksliga Main/Hessen 

Für die Saison 1933/34 erfolgte die Einteilung in die Gauligen wie folgt:
 Gauliga Südwest: FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, 1. FSV Mainz 05, Wormatia Worms, Alemannia Worms, SV Wiesbaden
 Gauliga Hessen: 1. Hanauer FC 93, VfB Friedberg
Die übrigen Mannschaften wurden in die jeweilige zweitklassige Bezirksklasse eingeteilt.

Gruppe Main 

|}

Gruppe Hessen 

|}

Bezirksliga Rhein/Saar 
Für die Saison 1933/34 erfolgte die Einteilung in die Gauligen wie folgt:
 Gauliga Baden: SV Waldhof Mannheim, VfL Neckarau, VfR Mannheim
 Gauliga Südwest: FC Phönix Ludwigshafen, FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern, Borussia Neunkirchen, Sportfreunde Saarbrücken
 Gauliga Mittelrhein: Eintracht Trier
Die übrigen Mannschaften wurden in die jeweilige zweitklassige Bezirksklasse eingeteilt.

Gruppe Rhein 

|}

Gruppe Saar 

|}

Bezirksliga Württemberg/Baden 
Für die Saison 1933/34 erfolgte die Einteilung in die Gauligen wie folgt:
 Gauliga Württemberg: Stuttgarter Kickers, Union Böckingen, VfB Stuttgart, SV Feuerbach, Stuttgarter SC, FC Birkenfeld
 Gauliga Baden: 1. FC Pforzheim, FC Germania Brötzingen, Phönix Karlsruhe, Karlsruher FV, VfB Mühlburg, Freiburger FC, SC Freiburg
Die übrigen Mannschaften wurden in die jeweilige zweitklassige Bezirksklasse eingeteilt.

Gruppe Württemberg 

|}
Entscheidungsspiel um die württembergische Meisterschaft in Stuttgart (Platz des Stuttgarter SC): Stuttgarter Kickers – FV Union Böckingen 4:1 (2:0)

Gruppe Baden 

|}

Bezirksliga Bayern 
Für die Saison 1933/34 erfolgte die Einteilung in die Gauligen wie folgt:
 Gauliga Bayern: 1. FC Nürnberg, SpVgg. Fürth, 1. FC Schweinfurt 05, 1. FC Bayreuth, ASV Nürnberg, FV Würzburg 04, FC Bayern München, SV 1860 München, Wacker München, 1. FC München, Schwaben Augsburg, Jahn Regensburg
 Gauliga Württemberg: Ulmer FV 1894, SSV Ulm
Die übrigen Mannschaften wurden in die jeweilige zweitklassige Bezirksklasse eingeteilt.

Gruppe Nordbayern 

|}

Gruppe Südbayern 

|}

Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft 
Wie im Vorjahre wurde die Endrunde der Meister- und Vizemeister in zwei Gruppen ausgespielt. Die Sieger der beiden Gruppen ermittelten schließlich in einem Endspiel den süddeutschen Meister.

Gruppe Ost/West 

|}

Entscheidungsspiel um Platz 2:

|}

Gruppe Nord/Süd 

|}

Endspiel

Qualifikation zur deutschen Meisterschaftsendrunde 
Als Meister und Vizemeister waren FSV Frankfurt und der SV 1860 München für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Der dritte süddeutsche Vertreter wurde in zwei Entscheidungsspielen ausgespielt. Hierfür waren die beiden Tabellenzweiten der Endrundenstaffeln sowie der süddeutsche Pokalsieger VfB Stuttgart qualifiziert.

|Ort||Tore
||Waldstadion Frankfurt (7.000) || 1:0 Karl Ehmer, 2:0 Willi Lindner
||Ludwigspark Saarbrücken (15.000) || 1:0 Theodor Trumpler (78.)
|}

Quellen 
 Endrunde: 
 Regional: f-archiv.de
 Abschlusstabellen Deutschland 1932/33 bei claudionicoletti.eu
 Mainbezirk: eintracht-archiv.de – Saison 1932/33

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1932/33
1932